Moerasantilope is de naam die wordt gebruikt voor twee verschillende antilopesoorten:
De sitatoenga (Tragelaphus spekii)
De litschiewaterbok (Kobus leche)